Faure e Fauré sono cognomi diffusi in particolare in Francia

Persone
 Arístides Faure – ex schermitore cubano
 Benoît Faure – ciclista francese
 Camille Alphonse Faure – ingegnere francese
 Danny Faure – politico seychellese
 Edgar Faure – scrittore e politico
 Élie Faure – storico dell'arte e medico
 Eugène Faure – ciclista francese
 Félix Faure – politico francese
 Gabriel Fauré – compositore e organista francese
 Gabriel Faure – poeta e scrittore francese
 Jean-Baptiste Faure – baritono e collezionista d'arte francese
 Jean-Michel Faure – vescovo francese
 Julia Faure – attrice francese
 Luigi Faure – saltatore con gli sci italiano
 Marcel Faure – schermidore francese 
 Olivier Faure – politico francese
 Paul Faure – calciatore francese
 Renée Faure – attrice francese
 Sébastien Faure – anarchico e pedagogista francese
 Sébastien Faure – calciatore francese

Geografia
 Base Alfred Faure – stazione scientifica delle Isole Crozet
 Faure Island – isola dell'Australia occidentale
 Faure Peak – picco roccioso dell'Antartide
 Tour-de-Faure – comune della Francia

Altro
 Félix Faure – stazione della metropolitana di Parigi